Paul Michaelis ist der Name folgender Personen:

* Paul Michaelis (Politiker) (Johann Paul Wilhelm Michaelis; 1846–1931), deutscher Verwaltungsjurist und Kommunalpolitiker, Oberbürgermeister der Stadt Aschersleben
 Paul Michaelis (Journalist) (1863–1934), deutscher Journalist und Schriftsteller 
 Paul Michaelis (Maler) (1914–2005), deutscher Maler
 Paul Michaelis (Pokerspieler) (Paul Georg Michaelis; * 1990 oder 1991), deutscher Pokerspieler